VAB peut signifier :
 Véhicule de l'avant blindé, véhicule de transport de troupes de l'armée française ;
 Vehicle Assembly Building, bâtiment d'assemblage des fusées Saturn V, des navettes spatiales et du Space Launch System.